Синеголовый астрильд () — вид птиц из семейства вьюрковых ткачиков. Неплохо переносит неволю, но с трудом в ней размножается.

Распространение 
Обитают в Восточной Африке в Эфиопии, Кении, Сомали, Южном Судане и Танзании.

Описание 
Обычно длина птиц не превышает 7.5 см. У самцов верх головы окрашен в голубой цвет.

Биология 
Питаются семенами и мелкими насекомыми. Пары птиц танцуют, держа ветки в своих клювах. Съемка с использованием высокоскоростной камеры показывает, что партнеры постукивают ногами от двадцати пяти до пятидесяти раз в секунду, издавая жужжащий звук.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания 

Мотыльковые астрильды
Животные, описанные в 1897 году
Птицы Африки